Кротовское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Ярцевского района Смоленской области России.

Административный центр — деревня Кротово.

Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 28 мая 2015 года года с включением всех входивших в его состав населённых пунктов в Капыревщинское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 59,4 км²
 Расположение: северная часть Ярцевского района
 Граничит:
 на севере — с Львовским сельским поселением
 на северо-востоке — с Репинским сельским поселением
 на юго-востоке — с Капыревщинским сельским поселением
 на юге — с Зайцевским сельским поселением
 на западе — с Духовщинским районом
 Крупные реки: Вотря, Лойня.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находилось
На территории поселения находилось 2 населённых пункта.
 Кротово, деревня
 Лосево, деревня

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины.

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Ярцевского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году